Kappa Boötis pode se referir a:
Kappa1 Boötis
Kappa2 Boötis
Mu Boötis pode se referir a:
Mu1 Boötis
Mu2 Boötis